Лига чемпионов КОНКАКАФ 2010/11 — 3-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КОНКАКАФ, разыгрываемый в формате, подобном Лиге чемпионов УЕФА. Финальные матчи прошли 20 и 27 апреля 2011 года.

Участники 
В розыгрыше участвовали 24 команды, представляющие 10 федераций.

Представители Никарагуа («Реал Эстели») и Белиза как и в предыдущем розыгрыше были отстранены от участия в турнире по причине отсутствия стадионов, отвечающих требованиям для проведения матчей Лиги чемпионов КОНКАКАФ. На освободившиеся места были приглашены представители Гондураса и Панамы, в соответствии с успешным выступлением представителей этих стран в предыдущем розыгрыше.

Жирным выделены команды, вышедшие в плей-офф.

1 Для определения, какой из клубов-чемпионов стран с сезоном, состоящим из 2 частей (Апертура/Клаусура), квалифицируется под #1, то есть попадёт напрямую в групповой этап, используется сводная таблица сезона, клуб, стоящий выше в таблице, квалифицируется под #1.
2 Команда с большим количеством очков в сводной таблице сезона из вице-чемпионов Апертуры 2009 и Клаусуры 2010.

Формат 
Жеребьёвка предварительного раунда и группового этапа проходила одновременно.

Предварительный раунд

В предварительном раунде участвовали 16 команд. Перед жеребьёвкой они были разбиты на 2 корзины, команды из одной корзины встречались с командами из другой. Победители прошли в групповой этап.

Групповой этап

В групповом этапе участвовали 16 команд — 8 команд, прошедших напрямую, и 8 команд-победителей предварительного раунда. Жеребьёвка состоялась одновременно с жеребьёвкой предварительного раунда. Перед жеребьёвкой команды были разделены на 3 корзины (условно Северная Америка, Центральная Америка и Предварительный раунд). Команды из одной страны не могли попасть в одну группу. Процедура проходила следующим образом: сначала были распределены по группам команды Северной Америки, затем к ним были добавлены команды Центральной Америки. После были распределены пары из предварительного раунда, в которых одна из команд из Мексики или из США. И, наконец, оставшиеся пары из предварительного раунда. Таким образом, были образованы 4 группы по 4 команды, 2 лучшие команды из группы вышли в плей-офф.

Даты матчей и жеребьёвок

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 27—29 июля, ответные — 3—5 августа 2010 года.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала 
Первые матчи прошли 22—22 февраля, ответные — 1—3 марта 2011 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 15—17 марта, ответные — 5—7 апреля 2011 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 19 апреля, ответный — 26 апреля 2011 года.

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2010/2011
2010 год в футболе
2011 год в футболе